Jan van Dijk (musicus), Nederlands musicus
 Jan van Dijk (voetballer), Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Jan van Dijk (atleet)
 Jan van Dijk (basgitarist), Nederlands basgitarist
 Jan van Dijk (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer en fotograaf (1944-2016)
 Jan van Dijk (kunstschilder), Nederlands kunstschilder (1952)
 Jan van Dijk (mediasocioloog), hoogleraar Universiteit Twente
 Jan van Dijk (wielrenner), Nederlands wielrenner
 Jan van Dijk (predikant)  (1830-1909), Nederlands predikant
 Jan van Dijk (technisch fotograaf) (1882-1960)